Andradina (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Andradina (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Edi Carlos Dias Marçal, een Braziliaans voetballer met de voetbalnaam Andradina